Гай Семпроній () — преномен і номен декількох діячів Стародавнього Риму з роду нобілів Семпроніїв:
 Гай Семпроній Атратін — консул 423 року до н. е.
 Гай Семпроній Тудітан — список діячів цього роду, які ще мали однаковий когномен Тудітан.
 Гай Семпроній Блез — список діячів цього роду, які ще мали однаковий когномен Блез.
 Гай Семпроній Гракх — народний трибун, лідер демократів-популярів, більш відомий як Гай Гракх.

Див. також 
 Семпронії